Oostelijke madagaskardwergooruil
 Westelijke madagaskardwergooruil